Wagenmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Wagenmann (* 1839), deutscher Kupfer- und Stahlstecher
 August Wagenmann (1863–1955), deutscher Augenarzt (weitere Vornamen: A. Emil Ludwig W.)
 Johannes Wagenmann († 1557), deutscher Mediziner, Professor und Rektor an der Universität Heidelberg
 Julius August Wagenmann (1823–1890), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Karl Christian Wagenmann (1787–1867), deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Wagenmann, Seybel & Co., Chemiebetrieb im Süden von Wien
 Wagemann